Валериан Алекса́ндрович Вискова́тов (17 сентября 1845 — 1886, Санкт Петербург) — русский , , , . Большой популярностью пользовалась книга «Как люди научились писать», переиздана она была четырежды. Автор первого описания столбовых шашек (1875 год). Сын военного историка Александра Васильевича Висковатова.

Биография

Семья 
Был женат на Ольге Львовне Ранцовой (1851—1922).

Библиография 
 Сборник игр и занятий для семьи и школы / Сост. Вал. Висковатов. — Санкт-Петербург : А. Черкесов и К°, 1875. — 629 с. : ил.; 21. — (Наша библиотека; [Вып. 2]).
 2-е изд., испр. и доп. статьёй о собирании минералов с 345 рис. в тексте. — СПб.: тип. С. С. Стасюлевич, 1884.— 657 с., 10 л. ил.
 Для родителей и наставников / В. Висковатов. — Санкт-Петербург: тип. т-ва «Обществ. польза», 1878. — 135 с.
 О занятиях естественной историей в семье: Для родителей и наставников / Сост. Вал. Висковатовым. — М.: Насл. бр. Салаевых, 1879. — 72 с.
 Краткий курс начальной физики в объёме городских училищ / [Соч.] Вал. Висковатова. — Санкт-Петербург: Д. Д. Полубояринов, 1885. — 71 с.
 Из жизни растений: Сост. по Вагнеру и др. / Вал. Висковатов. — Санкт-Петербург: М. И. Попов, 1880. — 134 с.
 Питкернские заговорщики, или Бунт в океане : Ист. событие / В. А. Висковатов. — Москва: Нар. б-ка, 1886. — 32 с. — («Народная библиотека» В. Н. Маракуева).
 2-е изд., перепеч. с изд. 1886 г. — Одесса: Южно-рус. о-во печатного дела, 1897. — 37 с. — («Народная библиотека» В. Н. Маракуева)]
 День в римском цирке : (Картины рим. нравов) / [Соч.] В. А. Висковатова. — Москва: «Нар. б-ка», 1886. — 32 с.
 3-е изд., без перемен. — Москва: «Нар. б-ка» В. Н. Маракуева, 1896. — 32 с.
 Как люди научились писать / [Соч.] В. А. Висковатова. — Москва: «Нар. б-ка», 1886. — 27 с. — (Народная библиотека).
 3-е изд., без перемен. — Москва: Нар. б-ка В. Н. Маракуева, 1897. — 32 с. — (Народная библиотека).
 4-е изд., без перемен. — Одесса: Акц. Южно-рус. о-во печатного дела, 1899. — 32 с. — (Народная библиотека В. Н. Маракуева).

Примечания